Радовель — название населённых пунктов:

Россия 
 Радовель — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.

Украина 
 Радовель — село в Олевском районе Житомирской области.